В отборочном турнире в европейской континентальной зоне 32 страны были разделены на 9 групп по 3 или 4 команды в каждой (четыре группы по 3 страны и пять групп по 4 страны). Команды играли каждый с каждым дома и в гостях, победители групп получали путёвки.

UEFA группа 1 

 и  завершили турнир при равном количестве очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получила путёвку.

UEFA группа 2 

 получила путёвку.

UEFA группа 3 

 получила путёвку.

UEFA группа 4 

 получила путёвку.

UEFA группа 5 

 получила путёвку.

UEFA группа 6 

 получила путёвку.

UEFA группа 7 

 получил путёвку.

UEFA группа 8 

 получила путёвку.

UEFA группа 9 
 снялась в знак поддержки африканских стран, протестовавших против распределения путёвок.

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получила путёвку.

Финалисты 
В европейской континентальной зоне получили путёвки в финальный турнир чемпионата мира:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпионат мира по футболу 1966
1966